Ruscheweyh ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ruscheweyh (1785–1846), Kupferstecher
 Herbert Ruscheweyh (1892–1965), Anwalt, Präsident der Hamburger Bürgerschaft, Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichtes
 Robert Ruscheweyh (1822–1899), Möbelfabrikant und Erfinder
 Rudolf Ruscheweyh (1905–1954), Waffenhändler und Parteienspender
 Stephan Ruscheweyh (1944–2019), deutscher Mathematiker